Dilatatie, afgeleid van het Latijnse dilatāre: verlengen, verwijden, vergroten, kan verwijzen naar:

 techniek
 dilatatie (civiele techniek), scheiding tussen bouwdelen om bepaalde werkingen op te kunnen vangen, zie ook dilatatievoeg

 informatieverwerking
 dilatatie (mathematische morfologie), bepaalde basisoperatie in de mathematische morfologie onder andere gebruikt in de beeldverwerking

 natuurkunde
 tijddilatatie, het verschijnsel dat volgens een waarnemer de tijd van een andere waarnemer trager verloopt
 gravitationele tijddilatatie, tijddilatatie in een zwaartekrachtsveld

 (dier)geneeskunde
 pupildilatatie, zie mydriase
 vasodilatatie, verwijding van bloedvaten
 bronchodilatatie, (medicamenteuze) verwijding van de luchtwegen
 maagdilatatie, groep van aandoeningen waarbij de maag verwijd wordt
 oesofagusdilatatie, medische ingreep: verwijding van de slokdarm
 cervicale dilatatie, medische ingreep: verwijding van baarmoedermond en/of vagina